

Zawodnicy rozstawieni

Faza finałowa

Faza początkowa

Linki zewnętrzne 
 Drabinka turnieju na stronie ITF 

US Open 2009
US Open – gra pojedyncza chłopców